Klinker (klank)
de menselijke stem, vaak in relatie tot vocale muziek: vocals of zang.